Stonebridge ou StoneBridge sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme
 (1928-1959), coureur motocycliste anglais
 (né en 1981), joueur de football anglais
StoneBridge, disc jockey suédois

Toponyme

, quartier de Saskatoon
Saskatoon Stonebridge-Dakota, circonscription provinciale de la Saskatchewan

, communauté du Texas

Stonebridge, quartier d'Hamilton

, hameau de Barling dans l'Essex
, quartier de Londres
Stonebridge Park, station du métro de Londres
, village du Norfolk
, quartier d'affaires de Liverpool

Voir aussi
Bridgestone

Homonymie de toponyme